«Равные» () — американский научно-фантастический фильм-антиутопия 2015 года.

Сюжет 
После Великой войны, опустошившей 99 % земной поверхности, выжившие построили новое «идеальное» общество, в котором не существует войн, конфликтов, болезней и эмоций. Своё общество они называют Коллектив, а себя — «равными». Только один недуг всё ещё поражает людей, — так называемый «SOS», или Синдром Обострённого Сознания (англ. Switched On Syndrome). Носители синдрома снова начинают чувствовать и испытывать эмоции, что часто приводит к самоубийствам. В обществе к ним относятся как к больным и даже опасаются заражения. «Серьёзно заболевших» помещают в изолятор «Дыра» (Defective Emotional Neuropathy Facility (DEN)), откуда никто не возвращается.

Главный герой, Сайлас, обнаруживший у себя «SOS», вступает в романтические отношения со своей коллегой, девушкой по имени Ниа, которая уже в течение долгого времени скрывает свою болезнь от всех окружающих. Знакомые Сайласа из общества заболевших «SOS» вводят его в тайное общество единомышленников, не считающих «SOS» болезнью. Пытаясь перебороть себя, Сайлас уходит со своей престижной работы и устраивается садовником, но Ниа находит его и их отношения заходят очень далеко. Тем временем, власти изобретают новое радикальное средство борьбы с «SOS»: введение имплантата «Эшби ENI» полностью лишает человека возможности чувствовать. Узнав об этом, влюблённые решают бежать на Полуостров, — другой анклав выживших, о котором известно очень мало, там не видно признаков цивилизации, его обитатели живут на лоне природы.

За два дня до запланированной даты побега Нию вызывают в управление по размножению, где выясняется, что она беременна, и её тотчас изолируют. Друзьям удаётся освободить её из Дыры, выдав за другую девушку, недавно покончившую с собой. Один из членов тайного общества, пройдя лечение ENI, выдаёт своих товарищей, хранители арестовывают всю троицу и подвергают их ENI. Услышав об этом Сайлас падает духом. Он является домой, где его ожидает Ниа, но к её ужасу отчаявшийся Сайлас прибёг к ENI. Герои садятся в поезд, следующий к границе Анклава, Сайлас пытается превозмочь действие препарата и воскресить свои чувства к Нии.

В ролях 

 Николас Холт — Сайлас
 Кристен Стюарт — Ниа
 Гай Пирс — Джонас
 Джеки Уивер — Бесс
 Тоби Хасс — Джордж
 Дэвид Селби — Леонард
 Кейт Лин Шейл — Кейт
 Ребекка Хэзвуд — Зои
 Тео Ю — Питер
 Аврора Перрино — Ирис
 Скотт Лоуренс — Марк
 Бел Паули — Рэйчел
 Том Стоукс — Доминик
 Кай Леннокс — Макс
 Клаудия Ким — «Коллектив» (голос)

Релиз 
Мировая премьера состоялась на 72-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2015 года. Премьера фильма в Северной Америке состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в том же 2015 году. В прокат в кинотеатрах фильм вышел в 2016 году, премьера в России — 14 июля 2016 года.

Критика 
Фильм получил в большей степени отрицательные отзывы от кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 32 % на основе 66 рецензий со средним баллом 5 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 43 из 100 на основе 27 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт (ссылка на webarhive)

Фильмы США 2015 года
Фантастические фильмы 2015 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-антиутопии
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Фильмы A24